Park Narodowy Kiang West – park narodowy w Gambia
 Kiang West – dystrykt w dywizji Lower River w Gambii